Upside Down terme anglais qui veut dire « à l’envers » et peut désigner :

Cinéma et télévision 
Upside Down; or, the Human Flies, film muet réalisé par Walter R. Booth, sorti en septembre 1899 ;
Upside Down, film franco-canadien coécrit et réalisé par Juan Diego Solanas, sorti en 2013 ;
 The Upside Down , titre original du dernier épisode de la première saison de Stranger Things, diffusée en 2016.

Bande dessinée 
The Upside-Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Muffaroo, bande dessinée de l'Américain Gustave Verbeek publiée entre 1903 et 1905 qui se lit de haut en bas, puis en retournant la page, à la manière d'un palindrome et d'un ambigramme graphiques.

Musique 
 Upside Down, une chanson interprétée par Diana Ross et écrite par Nile Rodgers et Bernard Edwards en 1980 ;
 Down on the Upside, un album du groupe grunge Soundgarden, sorti en 1996 ;
 Upside Down, une chanson de Jack Johnson (musicien) sur la bande original du film Georges le petit curieux, sortie en 2006 ;
 Heaven Upside Down, album de Marilyn Manson, sorti en 2017.